Земплен ():
 Земплен — комитат в составе Венгерского королевства, Хортистской Венгрии и Второй Венгерской республики (с X века по 1949 год)
 Земплен — горный массив в Венгрии

 Земплен, Дьёзё (1879—1916) — венгерский физик

См. также 
 Земплин
 Боршод-Абауй-Земплен